La Rugby Bergamo 1950 è la squadra di rugby a 15 della città di Bergamo.

La formazione seniores milita nel campionato di serie B.

Storia 
La Rugby Bergamo venne fondata nel 1950 da un gruppo di amatori e giocò la prima partita il 28 gennaio 1951, un'amichevole contro la Amatori Milano. Dagli anni '70 gioca nel campo di via Pizzo della Presolana dedicato a Giambattista Sghirlanzoni, uno dei pionieri del rugby bergamasco.

Palmarès 
Il palmares della squadra comprende le promozioni in serie B negli anni 1983/84 e 1986/87 e la promozione in serie A2 nel campionato 1989/90.

Nella stagione 2013-2014 ha riottenuto la promozione in serie B.

Nella stagione 2016-2017 vediamo la Rugby Bergamo impegnata nuovamente in serie B nel girone 3, ossia quello nord-est. Per la stagione successiva la squadra Seniores, dopo essersi salvata, viene spostata nel girone 1 (nord-ovest), sempre nel medesimo campionato di serie B. Il nuovo girone impone quindi alla società bergamasca anche trasferte in regioni quali Piemonte e Sardegna.

Squadre 
La squadra ha atleti in tutte le categorie: Under 7, under 9, under 11, under 13, under 15, under 17, under 19 (Franchigia Territoriale), Prima Squadra Seniores (Serie B), Prima Squadra Cadetta (Serie C), Old.

Ruoli societari 
Presidente: Marco Gaffuri
Allenatore: Davide Pastormerlo

Collegamenti esterni 
 

Squadre di club di rugby a 15 maschile italiane
Rugby a 15 in Lombardia
Sport a Bergamo